De-Zeven-Provinciën-Klasse ist der Name zwei Schiffsklassen der niederländischen Koninklijke Marine:
De-Zeven-Provinciën-Klasse (1953), eine Kreuzerklasse der fünfziger Jahre
De-Zeven-Provinciën-Klasse (Fregatte), eine Fregattenklasse des 21. Jahrhunderts